John Westbrook ist der Name folgender Personen:

* John Westbrook (Politiker) (1789–1852), US-amerikanischer Politiker
 John Westbrook (Schauspieler) (1922–1989), englischer Schauspieler